Malesherbes bezeichnet

 eine ehemalige Gemeinde im Département Loiret, siehe: Malesherbes
 den Asteroiden des Hauptgürtels (10541) Malesherbes
 den Boulevard Malesherbes in Paris
 eine Metrostation in Paris, siehe Malesherbes (Métro Paris)

 Chrétien-Guillaume de Lamoignon de Malesherbes, ein französischer Politiker unter Ludwig XV. und Ludwig XVI.